Sezóna 1950/1951 byla 5. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým VVS MVO.

V tomto ročníku se žádné postupy a sestupy nekonaly.

První fáze

Skupina A

Skupina B

Finálová fáze

Finálová skupina

Skupina o 7. - 12. místo 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1950
Lední hokej v roce 1951